Arene coronadensis är en snäckart som först beskrevs av Stohler 1959.  Arene coronadensis ingår i släktet Arene och familjen turbinsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Turbinsnäckor
coronadensis